

Toponymie 

Ocoee, une ville de Floride.
L'Ocoee, un cours d'eau de Géorgie et du Tennessee.

Autre